Haplogruppe L steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe L (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe L (Y-DNA)